Floorballligaen 1998-99 var den 9. sæson af den bedste danske herrerække i floorball, og blev styret af Dansk Floorball Union.

For første gang var der 10 hold i ligaen i både øst og vest. De 4 bedste hold i hver region gik til slutspillet. Oprykkerne fra Hvidovre Attack FC gik til slutspil, hvilket var første gang i øst, at en oprykker præsterede dette.

Det var samtidig den sidste sæson for Copenhagen Neckties.

Grundspil

Øst

Topscorer øst

Vest

Topscorer vest

Slutspil

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale 

Anden kamp afgjort på straffe

Topscorer slutspil

1.div 

Floorball-Ligaen